«Стару́ха» () — сарсуэла в одном действии Хоакина Гастамбиде на либретто Франсиско Кампродона. Сюжет заимствован из одноимённой () комической оперы Франсуа-Жозефа Фети на текст Эжена Скриба (1826). Сарсуэла была впервые исполнена в декабре 1860 года в мадридском Театре сарсуэлы. Она окончательно вышла из репертуара испаноязычных театров в 1940-х годах.

Действующие лица

Краткое содержание 
Действие происходит в 1826 году в Мексике, во время войны за независимость Мексики (на самом деле она закончилась в 1821 году). Переодетая старухой молодая мексиканка Адела, вдова богатого патриота, сумела перебраться из Техаса в Мексику через линию фронта. Ей помог отряд испанцев под командованием капитана Конрадо, в которого она влюбилась. Его ранили и взяли в плен, но Аделе удалось получить разрешение оставить молодого человека у себя дома, где она его выхаживает.

К началу пьесы он уже почти поправился, но всё еще находится у неё. Слуга Панчо объявляет, что к нему гость из Испании. Ожидая его, Конрадо поёт о своей родине и о неизвестной возлюбленной, которую ищет (№ 1). Входит художник Леон, вскоре к ним присоединяется хозяйка, и Конрадо их знакомит (№ 2). Леон рассказывает, что однажды ему была дана фотография некой девушки, с которой он рисовал портрет, и капитан влюбился в неё. Найти незнакомку им так и не удалось. Под аккомпанемент Аделы на фортепиано Конрадо исполняет американскую песню (№ 3).

Панчо узнаёт, что мексиканское правительство издало указ об отправке всех пленных в Техас. Адела с капитаном уходят в комнату, чтобы обдумать выход из сложившегося положения, а оставшийся один Леон представляет, как пел бы перед губернатором (№ 4). Адела составляет поддельный брачный контракт с Конрадо. Но Панчо, всё перепутав, вместо того чтобы пойти к знакомому нотариусу относит его в мэрию, и этот брак становится настоящим. Леон пытается подбодрить отчаявшегося капитана (№ 5). Уходя к себе в комнату, старуха на мгновение оборачивается прекрасной незнакомкой с портрета Леона, что приводит Конрадо одновременно в восторг и замешательство. Вскоре Адела выходит в своём истинном виде, загадка разрешается, и молодые люди могут наслаждаться обретённым счастьем. Все поют о любви и наслаждениях (№ 6).

Музыкальные номера 
Увертюра
№ 1. Каватина. «Un español que viene à verme aquí» (Конрадо)
№ 2. Терцет. «Noble señora tengo el honor» (Адела, Конрадо, Леон)
№ 3. Американа. «Malhayan ¡ay! las brisas» (Адела, Конрадо, Леон)
№ 4. Ариетта (танго и ). «Haré por ponerme triste» (Леон)
№ 5. Трагическая сегидилья. «En luchas desiguales» (Конрадо, Леон)
№ 6. Заключительное рондо. «De un nuevo sol la inmensa claridad» (Адела, Конрадо, Леон, Панчо)

Ссылки 
 
  Diego Emilio Fernández Álvarez. Una vieja (lazarzuela.webcindario.com)

Оперы на испанском языке
Оперы 1860 года
Сарсуэлы
Оперы Хоакина Гастамбиде